Osoby:
 Bracia Montgolfier – francuscy wynalazcy
Astronomia:
 (5864) Montgolfier – planetoida
Technika:
 „Montgolfier” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej